Banz bezeichnet:

 ein ehemaliges Benediktinerkloster bei Bamberg, siehe Kloster Banz
 eine ehemalige Gemeinde, siehe Banz
 einen Ort in Papua-Neuguinea, siehe Banz (Papua-Neuguinea)
 Ortsteil Banz der Gemeinde Dranske im Landkreis Vorpommern-Rügen
 ein Patriziergeschlecht, siehe Banz (Breslauer Patriziergeschlecht)

Banz ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Banz (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin und Museumskuratorin
 Heinrich von Banz (1353–1365/66), Bischof von Lebus
 Konrad Banz (1914–1984), deutscher Pädagoge und Naturforscher
 Nikolaus von Banz († vor 1345), Administrator von Breslau
 Paul von Banz († um 1325), Weihbischof in Breslau
 Romuald Banz (1866–1951), Schweizer Philologe
 Stefan Banz (1961–2021), Schweizer Künstler und Kurator

BAnz ist die Abkürzung für:
 Bundesanzeiger

Siehe auch:
 Bantz

BANZ